Tuulia est un prénom féminin estonien et finnois célébré le 22 février pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1952), auteure finlandaise
, journaliste et présentatrice finlandaise
 (née en 1997), joueuse finlandaise de basket-ball

Voir aussi

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais